Damernas skiathlon i längdskidåkning vid olympiska vinterspelen 2014 hölls på anläggningen Laura längdåknings- och skidskyttekomplex i skidorten Krasnaja Poljana, Ryssland, ca 60 km från Sotji, den 8 februari 2014. De två första sträckorna kördes i klassisk stil och de resterande två kördes i fristil. Detta var mästerskapets första tävling i längdskidåkning.

Medaljörer

Resultat   
KS - Klassisk stilFS - Fri stil

Referenser

Externa länkar 
FIS-Ski.com: Tävlingsprogram 
Sochi2014.com: Laura Cross-country Ski & Biathlon Center 

Damernas skiathlon